Der FK RFS (Futbola klubs Rīgas Futbola skola) ist ein lettischer Fußballverein aus Riga. Der Verein hat Männer- und Frauenteams.

Geschichte 
Der 2005 gegründete Verein stieg zur Saison 2016 erstmals in die Virslīga, die höchsten Spielklasse in Lettland, auf. Drei Jahre später gewann man durch einen 3:2-Sieg n. V. im Finale über FK Jelgava den nationalen Pokal und qualifizierte sich damit auch erstmals für einen europäischen Wettbewerb.

Erfolge 
 Lettischer Meister: 2021
 Lettischer Pokalsieger: 2019, 2021

Platzierungen (seit 2014)

Europapokalbilanz

Frauen

Geschichte 
Die Frauenfußballmannschaft nahm zur Saison 2013 ihren Spielbetrieb in der Latvian Women’s League unter dem Namen Rīgas Futbola skola auf. Seitdem konnte die Mannschaft neunmal die nationale Meisterschaft sowie sieben Mal den Pokal gewinnen. Zur Saison 2022 nannte sich die Frauenabteilung des Verein dann in SFK (Sieviešu Futbola Klubs) Riga um.

Erfolge 
 Lettischer Meister: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022
 Lettischer Pokalsieger: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021

Europapokalbilanz 

Gesamt: 23 Spiele, 2 Siege, 21 Niederlagen, 10:106 Tore (Tordifferenz −96)

Weblinks 
 Offizielle Website (lettisch)

Einzelnachweise 

Frauenfußball
Riga, Fk Futbola skola
Sportverein (Riga)